Mark Lee (né le  à Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2002-2003 || Ramblers d'Amherst || LMHJA ||47 ||21 ||32 ||53 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-    
|-
|2003-2004 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard || LHJMQ ||65 ||11 ||14 ||25 ||53 ||11 ||0 ||7 ||7 ||8 
|-
|2004-2005 || Ramblers d'Amherst || LMHJA ||5 ||5 ||5 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Outlaws de Kansas City || UHL ||78 ||20 ||47 ||67 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-  
|2005-2006 || Titans de Trenton || ECHL ||36 ||6 ||19 ||25 ||30 ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2005-2006 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||27 ||1 ||0 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|2006-2007 || Checkers de Charlotte || ECHL ||59 ||26 ||54 ||80 ||64 ||5 ||1 ||3 ||4 ||6 
|-
|2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||8 ||2 ||0 ||2 ||6 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2007-2008 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||17 ||1 ||5 ||6 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2007-2008 || Checkers de Charlotte || ECHL ||34 ||18 ||21 ||39 ||45 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-  
|2008-2009 || Everblades de la Floride || ECHL ||49 ||14 ||33 ||47 ||44 ||11 ||4 ||4 ||8 ||10 
|-
|2009-2010 || Esbjerg fB Ishockey || AL Bank ligaen || 36|| 15|| 27|| 42|| 38|| 5|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
|2010-2011 || Ilves Tampere || SM-liiga || 53|| 11|| 25|| 36|| 48|| 6|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
|2011-2012 || Ilves Tampere || SM-liiga || 38|| 6|| 12|| 18|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Ässät Pori|| SM-liiga || 17|| 6|| 7|| 13|| 14|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || SaiPa || SM-liiga || 18|| 1|| 7|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Blues Espoo || SM-liiga ||18 ||1 ||4 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Bulls de San Francisco || ECHL ||17 ||3 ||8 ||11 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Schwenninger Wild Wings || DEL ||14 ||3 ||4 ||7 ||8 ||- ||- ||- || -||-
|-
|2015-2016 || HC Fassa || Série A ||21 ||8 ||12 ||20 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || SønderjyskE Ishockey || Metal-Ligaen ||12 ||5 ||6 ||11 ||8 ||13 ||3 ||9 ||12 ||22
|-
|2016-2017 || Eispiraten Crimmitschau || DEL2 ||41 ||14 ||19 ||33 ||64 ||11 ||3 ||4 ||7 ||22
|-
|2017-2018 || SSI Vipiteno Broncos || Alps HL ||16 ||8 ||13 ||21 ||22 ||4 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2017-2018 || SSI Vipiteno Broncos || Série A ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || ASC Corona 2010 Brașov || Erste Liga ||17 ||1 ||10 ||11 ||12 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2018-2019 || ASC Corona 2010 Brașov || Liga Națională de hochei ||- ||- ||- ||- ||- ||8 ||1 ||3 ||4 ||4
|-

Notes et références 

Naissance en septembre 1984
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Outlaws de Kansas City
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du HC Fassa
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Joueur des Espoo Blues
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur de la SSI Vipiteno Broncos
Joueur du ASC Corona Brașov (hockey sur glace)
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Terre-Neuve-et-Labrador